Drăgotești – comune della Romania nel distretto di Dolj
Drăgotești – comune della Romania nel distretto di Gorj